

Niemcy 
 Schömberg – dzielnica Weidy
 Schömberg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Zollernalb
 Schömberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Chełmsko Śląskie